Evangelical Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Evangelical Baptist Church (Massachusetts), NRHP-ID 86001796
 Evangelical Baptist Church (New Hampshire), NRHP-ID 85002189